Jméno a příjmení František Štambachr má více nositelů:

 František Štambachr (fotbalista) – český fotbalista, reprezentant ČSSR a hráč Dukly Praha
 František Štambachr (politik) – český a československý politik z jižní Moravy, poválečný poslanec za lidovce v letech 1945–1948, po Únoru vězněn